Un tracteur est un « véhicule automobile » destiné à remorquer et à fournir de la puissance (pneumatique, électrique, hydraulique, mécanique) à un autre véhicule généralement non motorisé (une remorque par exemple).

Ce peut être :
 un tracteur agricole, permettant de réaliser des interventions dans les fermes, les prés, les champs et les forêts telles que tracter une remorque, tirer ou porter des outils pour réaliser un semis, broyer des branches ;
 un micro tracteur, version réduite du précédent ;
 un tracteur routier, destiné à remorquer une semi-remorque ou une remorque ;
 un tracteur d'artillerie, destiné à remorquer un canon dont l’ancêtre est le « fardier de Cugnot » ;
 un locotracteur, destiné à manœuvrer de lourdes charges dans le monde ferroviaire ;
 un tracteur d'avion servant à manœuvrer tout aéronef dont le système de propulsion est à l’arrêt (photo ci-contre) ;
 un tracteur-érecteur-lanceur est un véhicule qui peut transporter, élever en position de tir et tirer un ou plusieurs missiles.
 tracteur industriel peut faire référence à plusieurs types d'engins :
 autrefois (jusque dans les années 1990) à des tracteurs dérivés des modèles agricoles mais destinés aux travaux publics ou d'espaces verts et généralement peints en jaune
 à de petits engins souvent électriques destinés à porter des charges ou tirer de petites remorques (tracteur de remorquage) à l'intérieur des usines et des entrepôts, ils peuvent être conçus aussi pour soulever et pousser, on parle alors de tracteur-pousseur,
 à un tracteur logistique (parfois tracteur de parc ou tracteur portuaire) engin similaire aux tracteurs routiers pour ce qui concerne le gabarit et les trains roulants, mais destiné à manœuvrer rapidement et agilement des conteneurs, des remorques ou des semi-remorques sur sites (aéroport, port maritime ou fluvial, parc logistique).

Dans les installations de transport par téléphérique, funiculaire et ascenseur à traction par câble, le câble tracteur sert à déplacer les véhicules ou cabines, par opposition au câble porteur ou au câble de lest.

En science-fiction un rayon tracteur (par analogie avec câble tracteur) est un lien immatériel basé sur la force de gravitation servant à faire tirer un objet par un autre. C'est une technologie commune dans les univers de Star Trek et Star Wars.

Homonymie de transport